Hier sind die Mitglieder des 9. Europäischen Parlamentes von 2019 bis 2024 in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet. Die Abgeordneten wurden bei der Europawahl 2019 gewählt, die zwischen dem 23. und 26. Mai in den 28 Mitgliedstaaten stattfand.

Die 8. Wahlperiode endete am 1. Juli 2019. Am 2. Juli 2019 fand die konstituierende Plenartagung des neu gewählten Parlaments statt.

Die Europaparlamentarier gehören jeweils nationalen Parteien an, die sich jedoch auf europäischer Ebene zumeist zu Bündnissen zusammengeschlossen haben. Wenn diese eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern aus einer bestimmten Anzahl an Ländern erreichen, werden sie von der Europäischen Union als sogenannte europäische Parteien anerkannt und sind hier in der Liste mit genannt.

Aus den europäischen Parteien setzen sich die Fraktionen im Europäischen Parlament zusammen, wobei sich jedoch Fraktionen und Parteien meist nicht genau entsprechen. Die Fraktionen umfassen oft mehrere europäische Parteien sowie meistens auch weitere nationale Parteien, die keinem europaweiten Bündnis angehören.

Mit dem per 31. Januar 2020 erfolgten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (dem sogenannten „Brexit“) änderte sich die Zahl der pro Mitgliedsland zugewiesenen Mandate. Von den 73 britischen Parlamentssitzen wurden 27 frei werdende Sitze in Proportion zur Einwohnerzahl neu auf die EU-Länder aufgeteilt. 46 Sitze wurden in Reserve gestellt für eine mögliche EU-Erweiterung.



Übersicht über die Fraktionen

Abgeordnete 
 Partei: nennt die nationale Partei des Abgeordneten
 Europapartei: nennt die europäische politische Partei, der der Abgeordnete angehört
 Fraktion: nennt die Fraktion im Europäischen Parlament, der der Abgeordnete angehört
 Staat: nennt das Land, für das der Abgeordnete in das Parlament gewählt wurde (unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit)

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 

 Mitglieder des Europäischen Parlaments (europarl.europa.eu)

Einzelnachweise 

09